Weiherkopf ist ein Bergname:

 Weiherkopf (Allgäuer Alpen) (1665 m), Gipfel der Hörnergruppe in den Allgäuer Alpen bei Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weiherkopf (Hochschwarzwald) (1144 m), Berg im Hochschwarzwald nahe Hinterheubronn, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg